Zkratka CRS může znamenat:
 Carrier Routing System – router vyvinutý firmou Cisco Systems
 Common Reporting Standard neboli Společný reportovací standard
 Compagnies républicaines de sécurité – bezpečnostní složky ve Francii
 Cambridžská referenční sekvence – mitochondriální DNA
 Common Rail System neboli Common rail
Commercial Resupply Services - Komerční zásobovací služby (NASA)
 Coordinate Reference System neboli Referenční souřadnicový systém
 Congenital Rubella Syndrome neboli Syndrom vrozených zarděnek
 Croix-Rouge Suisse neboli Švýcarský červený kříž
 Cyber Research Systems – termín z filmu Terminátor 3